Соревнования в ходьбе на 20 километров среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 19 августа. 

Олимпийской чемпионкой 2016 года стала китайская спортсменка, мировая рекордсменка в данной дисциплине Лю Хун, серебряная медаль досталась мексиканке Марии Гонсалес, бронзу завоевала еще одна представительница Китая Люй Сючжи

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты
Предупреждения (Спортсменки набравшие три предупреждения автоматически дисквалифицированы)
 ~ - потеря контакта с поверхностью
 > - согнутое колено

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года